Lin či LIN může znamenat:

 Lin (okres) – čínský okres v provincii Šan-si
 Lin – starý název pro městský okres Lin-čou v provincii Che-nan
 Lin (příjmení) – čínské nebo hebrejské příjmení
 LIN, Local Interconnect Network – komunikační protokol používaný v automobilech
 LIN – IATA kód pro letiště Linate v Miláně

 čínské osobní jméno (, les)
 Čang Lin (* 1987), čínský plavec a světový rekordman
 Ču Lin (* 1994), čínská profesionální tenistka
 Ma Lin (rozcestník), více osob
 Sü Lin (1462–1538), čínský dramatik, básník a malíř
 Tchang Lin (* 1976), čínská judistka, olympijská vítězka 2000

Čínský znak lin (林) je také částí jmen:
osob
 Čang C’-lin (* 1984), čínská modelka
 Čchen Žuo-lin (* 1992), čínská skokanka do vody
 Chan Lin-er († 1367), jeden z vůdců Povstání rudých turbanů
 Sü Čung-lin († kolem 1566?), čínský spisovatel

místních názvů
 Jü-lin, dvě prefektury, rozcestník
 Kuej-lin, městská prefektura v Čínské lidové republice
 Lin-cchang, městská prefektura v Čínské lidové republice
 Lin-čching, městský okres
 Lin-fen, městská prefektura v Čínské lidové republice
 Lin-i, městská prefektura v Čínské lidové republice
 Okres Jün-lin na Tchaj-wanu
 Okres Lien-ťiang na Tchaj-wanu
 Ťi-lin, severovýchodní provincie Čínské lidové republiky
 Ťi-lin (městská prefektura)

jiných jmen
 Akademie Chan-lin, čínská akademická a správní instituce založená v 8. století
 Akademie Tung-lin, neokonfuciánská škola, založená 1604
 Čchi-lin, bájný tvor čínské mytologie